Талыш — представитель талышского этноса.
 Талыш — сокращённое название Талышских гор.
 Талыш — одно из названий Талышстана.
 Талыш — село в Аджигабульском районе Азербайджана.
 Талыш — село в Ахсуйском районе Азербайджана.
 Талыш — село в Исмаиллинском районе Азербайджана.
 Талыш — село в Губинском районе Азербайджана.
 Талыш — село в Тертерском районе Азербайджана.
 Талыш — село в Шамкирском районе Азербайджана.